Батинская битва (1810) — сражение русско-турецкой войны 1806—1812 гг.
 Батинская битва (1944) — совместная операция Советской армии и НОАЮ во время Второй мировой войны.